Гулья́н, Ґульян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на захід від Парижа, 220 км на захід від Ренна, 38 км на захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 201 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 438,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Гульян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер